Hexar RF — малоформатный дальномерный фотоаппарат с автоматической установкой экспозиции (приоритет диафрагмы).

Выпускался японской компанией Konica, впервые представлен 13 октября 1999 года. Производство прекращено в 2003 году.

Размеры и форма корпуса автоматического дальномерного фотоаппарата «Hexar RF» повторяли размеры и форму немецких камер семейства Leica M (Leica M3). Камера оснащена TTL-экспонометрическим устройством и фокальным затвором (металлические ламели) с электронным управлением. Крепление объектива — копия байонета Leica M (байонет имел «фирменное» название КМ Konica).

Технические характеристики 
 Тип применяемого фотоматериала — плёнка типа 135 (в том числе и с DX-кодировкой).
 Размер кадра 24×36 мм.
 Корпус литой из алюминиевого сплава, верхняя и нижняя панели — титановые, откидная задняя стенка с скрытым замком.
 Моторный взвод затвора и перемотка плёнки, автоматическая упрощённая зарядка.
 Автоматический электронный счётчик кадров (жидкокристаллический дисплей).
 Обратная перемотка плёнки моторным приводом (кнопка включения на левой боковой панели камеры).
 Крепление сменных объективов — байонет «КМ Konica» является копией байонета Leica М, совместим с другими объективами с этим креплением.
 Возможно применение оптики М39 через адаптер.
 Видоискатель совмещён с дальномером, база дальномера 65 мм. Автоматическая компенсация параллакса.
 В поле зрения видоискателя видны автоматически переключаемые (при смене объектива или вручную) сдвоенные кадроограничительные рамки для объективов с фокусным расстоянием 28, 35, 50, 75, 90 и 135 мм:
 50 мм и 75 мм
 28 мм и 90 мм
 35 мм и 135 мм
Автоматическое переключение рамок определяется конструкцией байонета Leica M.
 Увеличение окуляра видоискателя 0,6×.
 Фотографический затвор — цифровой электронноуправляемый фокальный с вертикальным движением металлических ламелей. Без элементов питания фотоаппарат неработоспособен.
 Выдержки затвора от 1 до 1/4000 с и «В», головка выдержек на верхней панели камеры. В автоматическом режиме (приоритет диафрагмы) выдержки от 16 с до 1/4000 с.
 Резьба под спусковой тросик.
Управление камерой происходит многопозиционным переключателем, расположенным на верхней панели:
 off — камера выключена, ЖК-дисплей показывает заряд батареи (если производится).
 single-shot — одиночная съёмка, индикация взведённого затвора.
 continuous — серийная съёмка до 2,5 кадров в секунду.
 self-timer — электронный автоспуск (задержка до 10 сек).
 Выдержка синхронизации — 1/125 с, центральный синхроконтакт «Х».
 Обойма для крепления фотовспышки и сменных видоискателей, автоматические фотовспышки (с TTL-экспонометрией не поддерживаются).
 Для совместного использования выпускалась автоматическая фотовспышка HX-18.
 Резьба штативного гнезда 1/4 дюйма.

Автоматическая установка экспозиции 
Фотоаппарат «Hexar RF» имеет автоматическую установку экспозиции (приоритет диафрагмы) с помощью TTL-экспонометрического устройства. Светоизмерение — на закрытой до установленного значения диафрагме.

Источник питания экспонометрического устройства — две батареи.

Головка ввода светочувствительности фотоплёнки совмещена с вводом экспокоррекции  ±2 EV. Значения выдержки или режим приоритета диафрагмы вводятся отдельной головкой. Значения светочувствительности 25 — 5000 ISO (в ручном режиме), с использованием DX-кода — от 6 до 6400 ISO. В поле зрения видоискателя отображается информация об отрабатываемой выдержке.

Возможно отключение автоматики и ручная установка выдержки (в том числе и руководствуясь показаниями экспонометрического устройства). В автоматическом режиме головка установки выдержек имеет фиксацию от случайного поворота.

Объективы Konica M-Hexanon 

Дл фотоаппаратов «Hexar RF» Konica первоначально выпустила три объектива с креплением байонет КМ Konica: с фокусным расстоянием 50 мм, 28 мм и 90 мм.

Впоследствии в 2001 году выпущен М-Hexanon 2/35 мм, и М-Hexanon 1,2/50 мм (только для коллекционного выпуска 2001 года).

В 2002 году выпущен объектив с переменным фокусным расстоянием М-Hexanon 3,4-4/21-35 мм.
 М-Hexanon 21-35 мм f/3,4-4
 М-Hexanon 28 мм f/2,8
 М-Hexanon 35 мм f/2
 М-Hexanon 50 мм f/1,2
 М-Hexanon 50 мм f/2
 М-Hexanon 90 мм f/2,8
Производство объективов М-Hexanon прекращено вместе с окончанием выпуска фотоаппарата «Hexar RF» (2003 год).

Другие объективы Konica для дальномерных камер 
Фирма Konica выпускала сменные объективы для дальномерных фотоаппаратов с резьбовым креплением M39×1/28,8.
 1950-е годы:
 Hexar 3,5/50 тубусный (складной)
 Hexanon 1,9/50
 Hexanon 1,2/60
В ограниченном количестве объективы с креплением M39×1/28,8 выпускались в 1990-е годы до 2001 года.
 1990-е — 2001 год:

 L Hexanon 2/35 (1996)
 L UC-Hexanon 2/35 (2001)
 L Hexanon 2,4/50 тубусный (складной) (1997)
 L Hexanon 1,2/60 (1999)

Коллекционный выпуск 2001 года 
К 2001 году (начало нового тысячелетия) Konica выпустила «Hexar RF» в количестве 2001 экз. Корпус камеры — хромированный, в комплект входил футляр, новый объектив «М-Hexanon» 1,2/50 (изготовлен только для сувенирного комплекта) и фотовспышка HX-18.
 В обычную продажу фотоаппарат «Hexar RF» поступал без объектива, только корпус камеры (body).

Полуформатный фотоаппарат «Hexar RF» 
Фирма Konica изготовила 50 экземпляров полуформатной модификации фотоаппарата «Hexar RF» (размер кадра 18×24 мм).

Примечания

Ссылки 
 Manual for the Hexar RF from a Konica Minolta web site
 Butkus.org PDF Manual for Konica Hexar RF
 Hexar RF on Stephen Gandy’s CameraQuest Site
 Hexar RF on Dante Stella’s photography web site
 Hexar RF on Karen Nakamura’s Photoethnography Site
 Leica FAQ entry by Andrew Nemeth

35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты Konica Minolta
Дальномерные фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1999 году